Ana Begić Tahiri (Zagreb, 27. kolovoza 1979.) je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica.

Životopis 
Jedna od dvadeset potpisnika pisma upućenog zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, u kojemu izražavaju svoju zabrinutost imenovanjem Zlatka Hasanbegovića članom Kazališnog vijeća HNK Zagreb.

Filmografija

Televizijske uloge 
 "Mrkomir Prvi" kao Gatara (2022.)
 "Dnevnik velikog Perice" kao konobarica Kača (2021.)
 "Dar mar" kao Jana Dobrila (2020.)
 "Ko te šiša" kao brbljavica (2020.)
 "Horvatovi" kao Klaudija (2015.)
 "Da sam ja netko" kao Sunči (2015.)
 "Vatre ivanjske" kao Vera Lepen (2014. – 2015.)
 "Lud, zbunjen, normalan" kao Monika (2013.)
 "Ples sa zvijezdama" kao Ana Begić Tahiri (2012.)
 "Provodi i sprovodi" kao Tanja (2012.)
 "Stipe u gostima" kao Marijana (2011.)
 "Bibin svijet" kao Biserka "Biba" Fruk (2006. – 2011.)
 "Moja 3 zida" kao Ana (2009.)
 "Bitange i princeze" kao čuvarica u zatvoru (2008.)
 "Odmori se, zaslužio si" kao Koraljka (2006.; 2007.)
 "Bibin svijet" kao Biserka "Biba" Fruk (2006.–2011.)
 "Naša mala klinika" kao TV novinarka (2005.)

Filmske uloge 
 "Marginalci" kao krčmarica (2022.)
 "Ufuraj se i pukni" (2019.)
 "Anka" kao prijateljica od milostive (2017.)
 "Ti mene nosiš" kao Sunči (2015.)
 "Takva su pravila" kao medicinska sestra (2014.)
 "Kauboji" kao Sašina sestra (2013.)
 "Drugi" kao Lidijina prijateljica (2013.)
 "Svećenikova djeca" kao Verica (2013.)
 "Bella Biondina" kao Marija Komiška (2011.)
 "Metastaze" kao medicinska sestra Kristina (2009.)
 "Zapamtite Vukovar" kao Radojka (2008.)
 "Nije kraj" kao Emina (2008.)
 "Ne pitaj kako!" kao Dunja (2006.)
 "Kraljica noći" kao Vlasta (2001.)
 "Milostiva smrt" (2000.)

Sinkronizacija 
 "Čudesan svijet" kao Callisto Mal (2022.)
 "Malci 2: Kako je Gru postao Gru" kao Rakel Mrak (2022.)
 "Luka" kao Gđa. Marsigliese (2021.)
 "Film Angry Birds 2" kao Dube (2019.)
 "Spider-Man: Novi svijet" kao Rio Morales (2018.)
 "Krš i lom 2" kao Narednica Kalhun (2018.)
 "Petar Zecimir" kao generalna direktorica June (2018.)
 "Tvrd orah 2" kao Dragica (2017.)
 "Štrumpfovi: Skriveno selo" kao Gromka (2017.)
 "Ledeno doba 5: Veliki udar" kao Berta (2016.)
 "Zootropola" kao Narednica (2016.)
 "Balerina i Viktor" kao Regine Le Haut (2016.)
 "Robinson Crusoe: Otkrijte pravu priču iza legende" kao Nel (2016.)
 "Hotel Transilvanija 2" kao smanjena glava (2015.)
 "Ups! Noa je otišao" kao Vanda (2015.)
 "Bijeg s planeta Zemlje" kao Aja (2014.)
 "Tvrd orah" kao Dragica (2014..)
 "Rio 2" kao Ljenjivac (2014.)
 "Krš i lom" kao Narednica Kalhun (2012.)
 "Hotel Transilvanija" kao smanjena glava (2012.)
 "Sammy 2: Morska avantura" (2012.)
 "Zvončica i tajna krila" kao Siga (2012.)
 "Konferencija životinja" kao Anđa (2010.)
 "Sammy na putu oko svijeta" kao Vera (2010.)
 "Alpha i Omega" kao Eva (2010.)
 "Super Mrki" kao Švrlja (2009.)
 "Grom" kao Švrlja (2008.)
 "Lilo i Stitch" kao Martina mama (2006.)
 "Preko ograde" kao Stella (2006.)
 "Voljeni doktor Martini" kao Sabrina (2006.)
 "Timon i Pumba" kao hijena Shenzi (2005.)
 "Aladin" kao Fatima (2005.)
 "Pustolovine Marka i Goge" kao Ardelija (2005.)
 "Kralj lavova 3: Hakuna Matata" kao hijena Shenzi  (2005.)
 "Kralj lavova" kao hijena Shenzi (2004.)

Nagrade 
Nagrada hrvatskog glumišta za izuzetno ostvarenje mladog umjetnika do 28 godina za ulogu Wande u predstavi Nevjesta od vjetra Slobodana Šnajdera u izvedbi Drame HNK u Zagrebu, 2003.; 

Nagrada Mila Dimitrijević za ulogu Maše u predstavi Tri sestre Antona P.Čehova u izvedbi Drame HNK u Zagrebu, 2006.

Izvori

Vanjske poveznice 

Stranica na HNK.hr 

Hrvatski televizijski glumci
Hrvatski filmski glumci
Hrvatski kazališni glumci
Životopisi, Zagreb